Die Huajin Securities WTA Elite Trophy Zhuhai 2015 war ein von der WTA ausgetragenes Tennisturnier für Damen im Rahmen der WTA Tour 2015.

Das Turnier fand vom 3. bis 8. November 2015 in der chinesischen Stadt Zhuhai erstmals statt als Nachfolgeturnier des WTA Tournament of Champions, das bislang das zweite Saisonabschlussturnier für die Top-Spielerinnen neben den WTA Championships war.

Einzel

Qualifikation 
Es wurden die am 26. Oktober 2015 in der Einzel-Weltrangliste auf Platz 9 bis Platz 19 stehenden elf Tennisspielerinnen mit einer zusätzlichen Wildcard ausgestattet.

Austragungsmodus 
Der Einzelwettbewerb wurde in vier Gruppen zu je drei Spielerinnen ausgetragen, von denen sich die vier Gruppensiegerinnen direkt für das Halbfinale qualifizierten.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Doppel

Modus 
Die sechs Doppelpaarungen spielten in zwei Gruppen jeweils einen Gruppensieger aus, der sich direkt für das Finale qualifizierte.

Qualifikation 
Es nahmen die am 26. Oktober 2015 in der Weltrangliste auf Platz 9 bis 14 stehenden sechs Doppelpaarungen teil.

Austragungsmodus 
Im Doppel wurde ebenfalls eine Gruppenphase im Round-Robin-Modus ausgetragen. Die anschließende K. o.-Runde wurde ebenfalls analog zur Einzelkonkurrenz durchgeführt.

Setzliste

Finale

Gruppe 1

Gruppe 2

Siehe auch 
 WTA Championships 2015

Weblinks 
 Offizielle Website
 No Swiss Missing On Zhuhai Leaderboard (wtatennis.com vom 14. Oktober 2015, abgerufen am 16. Oktober 2015)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Zhuhai